Zkratka (značka) AFM může znamenat:
 AFM Records - německé hudební vydavatelství.
 Mikroskopie atomárních sil – Anglicky Atomic Force Microscopy, je mikroskopická technika, která se používá k trojrozměrnému zobrazování povrchů.
 PostScriptový font společnosti Adobe Systems – Anglicky Adobe Font Metrics.
 AirForces Monthly – britský letecký měsíčník